Паддінгтон (від ) — поняття, яке може мати такі значення:

 Арч Паддінгтон — американський журналіст, правозахисник.

Вигадані особи 
 Ведмедик Паддінгтон — герой книги письменника Майкла Бонда і однойменного дитячого серіалу.

Топоніми 

 Паддінгтон або Педдінгтон () — район Лондона 
  — станція Лондонського метрополітену ліній Кільцева та Хаммерсміт-енд-Сіті
  — станція Лондонського метрополітену ліній Кільцева, Бейкерлоо та Дистрикт
 Паддінгтон — одна з провідних залізничних станцій британської столиці

Англійські прізвища